Calore e piombo o Groviglio spinoso (Briar Patch) – romanzo di Ross Thomas del 1984
 Briar Patch – film del 2003 diretto da Zev Berman